

Geografia 
 Hovet – villaggio norvegese situato nel comune di Valle
 Hovet – villaggio norvegese situato nel comune di Hol

Musica 
 Hovet – gruppo musicale svedese
 Hov1 (pronunciato hovet) – boy band svedese
 Hovet – album degli Hovet del 2004

Sport 
 Hovet – impianto polifunzionale di Stoccolma